LOpen du pays de Galles 2017 (2017 Welsh Open en anglais), tournoi de snooker professionnel de catégorie ranking comptant pour la saison 2016-2017, s'est déroulé du 13 au  à la Motorpoint Arena de Cardiff. Cette vingt-sixième édition de l'épreuve est parrainée par l'entreprise Gala Coral Group, société de paris sportifs britannique.

Le joueur anglais Ronnie O'Sullivan est le tenant du titre. L'Anglais Stuart Bingham remporte le tournoi en battant son compatriote Judd Trump sur le score de 9 frames à 8.

Dotation 
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
 Huitième de finalistes : 
 Seizième de finalistes : 
 Joueurs du deuxième tour : 

 Meilleur break : 

 Dotation totale :

Tableau final

Haut de tableau

Bas de tableau

Finale

Centuries 

 144  Mark Davis
 143, 133, 111, 102  Neil Robertson
 142  Fergal O'Brien
 140, 131, 102  Judd Trump
 136, 123, 118, 103  Hossein Vafaei
 136  Yan Bingtao
 132, 113  Anthony Hamilton
 131  Mei Xiwen
 130  Lee Walker
 128, 101  Stuart Carrington
 128  Michael White
 127, 103, 101, 101  Stuart Bingham
 126  Graeme Dott
 120  Mitchell Mann
 118  Andy Hicks
 117  Joe Perry
 116, 113  Kurt Maflin
 115  Robert Milkins
 114  Aditya Mehta
 113, 101, 100  Barry Hawkins
 109, 101  Anthony McGill
 109  Josh Boileau
 108, 107, 101  Jimmy Robertson
 108  Gareth Allen
 106  Sanderson Lam
 105  Robin Hull
 105  Igor Figueiredo
 105  Craig Steadman
 104  Ricky Walden
 102  Jimmy White
 101  Ronnie O'Sullivan
 101  Allan Taylor
 101  Zhou Yuelong
 100  Ryan Day
 100  Stephen Maguire
 100  Robbie Williams

Articles connexes 
 Saison 2016-2017 de snooker
 Glossaire du billard

Notes et références

Notes

Références 

Open du pays de Galles de snooker
Événement sportif à Cardiff
Snooker en 2017
Sport au pays de Galles en 2017
Sport en février 2017